Die Football League Fourth Division 1958/59 war die erste Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Teilnehmer waren die Teams die in der letztjährigen dritten Spielklasse Nord und Süd nicht besser als dem 13. Platz abgeschlossen hatten.

Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf. Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1959/60 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables

1958/59
Fußballsaison 1958/59